Die Shenzhen Gemdale Open 2013 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Shenzhen, China. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 30. Dezember 2012 bis zum 5. Januar 2013 parallel zu den Turnieren in Brisbane und Auckland statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Gemdale Open 2013 fand vom 28. bis zum 29. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Shenzhen